Eternity е трети студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Peaceville Records. Бележи промяната в стила на групата от дуум метъл към алтърнатив рок.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара, клавиши
 Винсънт Кавана – вокали и китара
 Джон Дъглас – барабани
 Дънкан Патерсън – бас

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 1996 година
Албуми на Анатема